Wolff kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Friedrich Wolff
 Johann Philipp Wolff
 Karl Friedrich August Hermann Wolff
 Manfred Wolff
 Niels L. Wolff
 Torben Lunn Wolff

Robotskapade auktorsförkortningar